Косецкий () — польская фамилия. Известные носители:

 Косецкий, Роман (род. 1966) — польский футболист.
 Косецкий, Якуб (род. 1990) — польский футболист.

См. также 
 Весель Косеский, Йован (1798—1884) — словенский поэт и писатель.